.

A Área Central do Rio Savannah (Central Savannah River Area em inglês ou CSRA) é uma aglomeração de condados localizados nos estados da Geórgia e da Carolina do Sul (destes apenas 05 a 08 condados podem ser incluídos no estado). A região é oficialmente chamada de 13ª região pelo estado da Geórgia.

A região localiza-se sob o rio Savannah, que faz a fronteira entre os estados da Geórgia e da Carolina do Sul. As maiores cidades são Augusta e Aiken.

A população é de aproximadamente 715. 263 habitantes.

Ligações externas 
 

Regiões dos Estados Unidos